Radońka (struga)
 Radońka (Sulejów)